Цифровий ефірний приймач  STRONG SRT 8500 (інші назви – сет-топ-бокс, ресивер) є високотехнологічним цифровим ефірним приймачем телебачення високої чіткості для відкритих та кодованих системою умовного доступу каналів Irdeto, який підтримує цифрове телемовлення, що вводиться в Україні. Крім основного призначення, цей пристрій дозволяє відтворювати відео, музику і фотографії з зовнішніх пристроїв USB.

Характеристики

Тюнер 

Тип роз'єму: IEC60169-2, гніздо, 75 Ом.

Діапазон частот: МХ: 177.5 ~ 226.5 МГц.

ДМХ: 474 ~ 858 МГц.

Рівень вхідного сигналу: -82 дБм ~ -25 дБм.

Живлення антени: DC 5 В макс. Струм навантаження 50 мА, захист від короткого замикання.

Демодулятор DVB-T/T2 

Демодулятор: Відповідає специфікаціям DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755).

Модуляція: QPSK, 16/64/256 QAM.

Смуга частот: 7 або 8 МГц.

FFT режими: 1K, 2K, 4K; 8K, 16К, 32К нормальні і розширені.

Захисні інтервали: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4; DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128 , 1/4.

Коефіцієнт корекції помилок(FEC): DVB-T = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-T2 = 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6.

Відеодекодер 

Відеоформати: MPEG-2 MP @ ML, MP @ HL, MPEG-4 H.264/AVC.

Швидкість потоку: до 30 Мбіт / сек.

Співвідношення сторін: 4:3 і 16:9.

Зміна співвідношення сторін: Letterbox, Pan & Scan, Авто.

Частота кадрів: 25 Гц для PAL.

Роздільна здатність: 576p, 720p, 1080i, 1080р.

Аудіодекодер 

Аудіо формати: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC.

Аудіо режими: Моно Л / П, Стерео.

Частотний діапазон: 20 Гц ~ 20 кГц, нерівномірність в смузі частот 60 Гц ~ 18 кГц + / - 0.5 дБ.

Частота дискретизації: 32, 44.1, 48 кГц.

Система умовного доступу 

Система: Irdeto CCA.

Картоприймач: 1 слот, відповідає вимогам ISO 7816.

Система і пам'ять

Процесор: MSD5043.

Флеш пам'ять: 8 Мбайт.

Системна пам'ять: 128 Мбайт.

Мультимедіа 

Відтворення відео: підтримка різних форматів відео файлів (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI, MKV). STRONG не може гарантувати відтворення всіх зазначених форматів файлів, так як можливість відтворення залежить від використаних кодеків, швидкості потоку і формату відео.

Відтворення аудіо: формати MP3, WMA.

Перегляд зображень: формати JPG, PNG, BMP.

Роз'єми 

АНТ ВХІД.

АНТ ВИХІД.

3 RCA (Композитне відео, Аудіо: Лівий і Правий).

S / PDIF (коаксіальний).

USB 2.0, роз'єм типу А.

HDMI тип A, версія 1.3 з підтримкою HDCP.

Загальні характеристики 

Напруга живлення: AC 100 - 240 В 50/60 Гц.

Максимальна споживана потужність: 10 Вт (з підключеним пристроєм USB).

Споживана потужність в режимі очікування: 0.70 Вт (без підключеного USB).

Діапазон робочих температур: 0 ~ +40 ° C.

Температура зберігання: -10 ~ +50 ° C.

Допустима вологість при експлуатації: 10 ~ 85% RH, без конденсату.

Габаритні розміри (W x D x H) в мм: 210 x 145 x 49.

Вага, нетто: 0.59 кг.

Посилання 

 Цифровий ефірний приймач SRT 8500
 Ресивер Strong SRT 8500 опис, комплектність
 Ресивер Strong SRT-8500 з середини (апаратна частина)
 Як "примусово" налаштувати приставку Т2
 Як обнулити приставку Т2
 Як і де відремонтувати телетюнер Strong?
 САМ-модулі для цифрового телебачення стандарту DVB-T2
 В. Кияниця \ Антени для цифрового наземного телебачення

Див. також 

 Телебачення високої роздільної здатності
 Відеокодек
 Цифрове радіо
 Телевізійна приставка (, STB)

 DVB
 DVB-T
 DVB-T2
 DVB-H

Телебачення
Техніка телебачення